Албанел може да се отнася за:

 Шарл Албанел (1616 – 1696) френски пътешественик, изследовател на Канада
 Албанел – езеро в Канада
 Албанел – община в Сагне-Ляк-Сен-Жан, Квебек, Канада